Китовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Касимовском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Китово.

История 
Китовское сельское поселение образовано в 2004 г из Китовского и Лубяникского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Сельские поселения Рязанской области